Brădeanca se poate referi la:

Localități din România:
 Brădeanca, Brăila
 Brădeanca, Buzău

Vezi și 
 Brad (dezambiguizare)

Toponime românești